Катастрофа Як-40 под Ленинабадом — авиационная катастрофа, произошедшая в четверг 3 сентября 1970 года в горах в Ленинабадской области с самолётом Як-40 авиакомпании Аэрофлот, в результате которой погиб 21 человек. Это первое происшествие в истории Як-40.

Самолёт 
Як-40 с бортовым номером 87690 (заводской — 9910503, серийный — 03-05) был выпущен Саратовским авиационным заводом 1 марта 1969 года и передан Министерству гражданской авиации, которое к 12 марта направило его в Душанбинский авиаотряд Таджикского управления гражданской авиации. Его салон имел вместимость на 24 пассажира. На момент катастрофы авиалайнер имел 1020 часов налёта и 1344 посадки.

Катастрофа 
Самолёт выполнял рейс Ш-4 из Фрунзе в Душанбе с промежуточной посадкой в Ленинабаде. Пилотировал его экипаж 186-го лётного отряда, состоявший из командира (КВС) , второго пилота  и бортмеханика . Всего на борту находились 18 пассажиров. Ночью в 20:24 по местному времени Як-40 вылетел из Фрунзенского аэропорта и набрав высоту занял эшелон 6600 метров, после чего направился в Ленинабад по маршруту через ОПРС Чалдовар, Нарын-ГЭС, Наманган и Коканд при относительно простых метеоусловиях.

Пролетев Нарын-ГЭС, экипаж получил указание снизиться до эшелона 5700 метров. С этого момента авиалайнер отклонился с маршрута и летел теперь в 30—50 километрах северней. Тем не менее, экипаж докладывал диспетчеру Кокандского аэропорта о пролёте Намангана и Коканда. Диспетчер при этом не вёл контроль за полётом самолёта и не знал, где тот на самом деле находится, однако дал разрешение снижаться до эшелона 3300 метров. В итоге Як-40 опустился в район гор, которые были выше его высоты полёта. Затем диспетчер в Коканде раньше времени дал указание экипажу переходить на связь с диспетчером Ленинабадского аэропорта, при этом не предупредил коллегу в Ленинабаде и экипаж самолёта, что радиолокационный контроль отсутствовал.

В 21:21 экипаж связался с диспетчером Ленинабадского аэропорта и доложил о пролёте Канибадама на эшелоне 3300 метров. Не зная, где в реальности находится самолёт, диспетчер разрешил снижаться до высоты 2100 метров. Когда он увидел по радиопеленгатору, что Як-40 отклоняется влево, а на индикаторе радиолокатора его отметка отсутствует, то есть самолёт был закрыт горами, то не стал давать указаний для набора высоты и возвращения на установленную трассу. Пилоты в свою очередь не использовали имеющиеся технические средства самолётовождения и не стали возвращаться на заданную линию пути.

В 21:26 летящий в темноте Як-40 на высоте 2100 метров и со скоростью около 500 км/ч в 90 километрах от аэропорта Ленинабада врезался в гору Айри-Таш высотой 2300 метров и полностью разрушился. Все находящиеся на его борту (21 человек) погибли.

Причины 

 Нарушение экипажем НПП ГА-66 и НШС ГА-62 по использованию наземных и самолётных средств навигации для полёта по линии заданного пути, что привело к уклонению в сторону гор
 Снижение самолёта по ППП при полёте в горной местности диспетчерами аэропортов Коканд и Ленинабад, несмотря на незнание его фактического местоположения, и неиспользование технических средств для контроля за движением.
    
Сопутствующий фактор: слабая штурманская подготовка КВС и второго пилота, отсутствие опыта полётов по ППП на Як-40. Оба они недавно переучились на Як-40 с Ил-14 и Ан-2. Они имели опыт в основном визуальных полетов. При переучивании на Як-40 во время тренировки полетов по ППП не использовались шторки в связи с их отсутствием на данном типе.

Примечания 

События 3 сентября
Сентябрь 1970 года
Авиационные происшествия с Як-40
Авиационные происшествия в СССР 1970 года
Авиационные происшествия в Таджикской ССР
Авиационные происшествия Таджикского УГА
Авиационные происшествия вследствие нарушений в управлении воздушным движением
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
1970 год в Таджикистане